Alaksandra Sasnowicz (ur. 22 marca 1994 w Mińsku) – białoruska tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
Starty w zawodowych turniejach seniorskich rozpoczęła w listopadzie 2009 roku, biorąc udział w kwalifikacjach do turnieju rangi ITF w Mińsku. Pierwszy sukces odniosła dwa lata później, wygrywając turniej singlowy w Cagliari. W sumie wygrała jedenaście turniejów w grze pojedynczej i siedem w grze podwójnej rangi ITF.

Od 2012 roku występowała jako reprezentantka kraju w Pucharze Federacji, zarówno w grze singlowej, jak i deblowej.

W maju 2013 roku po raz pierwszy wzięła udział w rozgrywkach cyklu WTA Tour. Zagrała w kwalifikacjach turnieju Brussels Open, w których pokonała w pierwszych dwóch rundach Alexę Glatch i Gabrielę Dabrowski, a przegrała w trzeciej z Melanie Oudin.

Dwa lata później po raz pierwszy wystąpiła w finale w rozgrywkach WTA Tour kategorii WTA International Series w Seulu, w którym uległa Irinie-Camelii Begu 3:6, 1:6. W zawodach cyklu WTA Tour Białorusinka osiągnęła cztery finały turniejowe w grze pojedynczej, natomiast w cyklu WTA 125K series awansowała do jednego finału w grze pojedynczej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Alaksandra Sasnowicz nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 4 (0–4)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Uwagi

Bibliografia 

Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Mińsku
Białoruskie tenisistki